Carl Sundberg kan avse:

Carl Sundberg (politiker) (1884–1954)
Carl Sundberg (medicinare) (1859–1931)
Carl Sundberg (fotograf) (född 1966)